Перший чемпіонат України серед колективів фізкультури тривав з 22 серпня 1992 по 26 червня 1993 року. У ньому взяли участь 82 команди, які були розділені на 6 зон.

Зона 1 
 Підсумкове становище команд

 Найкращий бомбардир:  («Підшипник» Луцьк) — 17

Зона 2 
 Підсумкове становище команд

 Найкращий бомбардир: Сергій Турянський («Хутровик» Тисмениця) — 12

Зона 3 
 Підсумкове становище команд

 Найкращий бомбардир: Павло Нестерчук («Динамо-3» Київ) — 14

Зона 4 
 Підсумкове становище команд

 Найкращі бомбардири: Юрій Гатилов («Вуглик» Донецьк), Сергій Чуйченко («Цементник» Балаклія) — 14

Зона 5 
 Підсумкове становище команд

 Найкращий бомбардир: Сергій Акименко («Шахтар» Сніжне) — 23

Зона 6 
 Підсумкове становище команд

 Найкращий бомбардир:  («Енергія» Нова Каховка) — 16

Підсумки 
Переможці зон: «Сіріус» (Жовті Води), «Гарт» (Бородянка), «Оскіл» (Куп'янськ), «Хутровик» (Тисмениця), «Бескид-Тім» (Надвірна), «Сурож» (Судак) в наступному сезоні поповнили перехідну лігу.

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1992—1993: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1992—1993: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 1992—1993: друга ліга
 Чемпіонат України з футболу 1992—1993: перехідна ліга
 Кубок України з футболу 1992—1993

Джерела 
 Чемпіонат України серед КФК 1992/93 — Офіційний сайт ФФУ
 1992/93: яскравий «Бескид» Краснецького, презентація Максим’юка, українська зірка для MLS
 1992/93: підвищився в класі «Хутровик», заявив про себе Нагорняк, серед аматорів змагався Шарій
 1992/93: Гарт Жиліна, дебют Шовковського, Ващука та Дмитруліна, рекордна розгромна перемога
 Чемпионат Украины среди КФК 1992/93 — Украинский футбол от Алексея Кобызева 

1992 у футболі
1993 у футболі
1992 в українському спорті
1993 в українському спорті